Existuje více významných lidí se jménem Aleš Opatrný: 

 Aleš Opatrný (jezdec) (* 1981) – český jezdec
 Aleš Opatrný (teolog) (* 1944) – český kněz a teolog